Endangered Species — восьмий студійний альбом американської групи Lynyrd Skynyrd, який був випущений 9 серпня 1994 року.

Композиції 
 Down South Jukin' - 2:38
 Heartbreak Hotel (Elvis Presley) - 4:01
 Devil in the Bottle - 3:35
 Things Goin' On - 3:00
 Saturday Night Special - 3:53
 Sweet Home Alabama - 4:01
 I Ain't the One - 3:27
 Am I Losin' - 4:06
 All I Have Is a Song - 3:21
 Poison Whiskey - 2:47
 Good Luck, Bad Luck - 3:23
 The Last Rebel - 5:42
 Hillbilly Blues - 3:42

Джерела 
 Endangered Species  allmusic
 Endangered Species  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Lynyrd Skynyrd
Серпень 1994